Edward Digby kan syfta på:

* Edward Digby, 6:e baron Digby (1730–1757), irländsk politiker
 Edward Digby, 2:e earl Digby (1773–1856), brittisk politiker
 Edward Digby, 9:e baron Digby (1809–1889), brittisk politiker
 Edward Digby, 10:e baron Digby (1846–1920), brittisk politiker
 Edward Digby, 11:e baron Digby (1894–1964), brittisk politiker
 Edward Digby, 12:e baron Digby (1924–2018), brittisk politiker